Арчер-парк ():

  — парк в Новом Южном Уэльсе, Австралия.
  — парк в Чикаго, округ Кук, штат Иллинойс, США.